Баржанский — еврейская фамилия. Известные носители:

 Баржанский, Адольф Соломонович (1851—1900) — пианист и композитор.
 Баржанский, Владимир Осипович (1892—1968) — художник.
 Баржанский, Михаил Адольфович (1880—1932) — пианист и музыкальный педагог.
 Баржанский, Юрий Леонидович (1922—1986) — молдавский поэт и переводчик.